Breite Straße 12 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Breite Straße 12 in Düsseldorf, siehe Kupferstichsammlung im Haus Breite Straße 12
 Breite Straße 12A (Hannover), ehemals „kleinstes Haus Hannovers“, nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen
 Breite Straße 12 in Potsdam, siehe Hiller-Brandtsche Häuser
 Breite Straße 12 (Quedlinburg)

Siehe auch:
 Breite Straße